Droga ekspresowa R4 (Czechy) – obecnie autostrada D4
 Droga ekspresowa R4 (Słowacja)
 Droga R4 (Belgia) – obwodnica Gandawy
 R4 (silnik) – skrótowe oznaczenie czterocylindrowego silnika rzędowego
 R4/M – niemiecka rakieta powietrze-powietrze
 Sikorsky R-4 – pierwszy helikopter produkowany seryjnie